Az 1939–1940-es Nationalliga volt a 43. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Svájcban.

A címvédő a Grasshoppers volt. A szezont a Servette csapata nyerte, a bajnokság történetében kilencedjére.

Tabella

Jegyzetek

További információk 
 

Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság